Glenn Hubbard – amerykański baseballista 
 Glenn Hubbard – amerykański ekonomista